Kraanbrug (brugtype), een type van beweegbare brug
Kraanbrug (Mechelen), een brug in Mechelen (geen kraanbrug qua type)